Olano est un nom d'origine basque qui signifie « Petite cabane, petite forge ».

Patronyme 

 Abraham Olano (1970 -), coureur cycliste espagnol,
 Markel Olano (1965 -), député espagnol,
 Nicolas Olano (1951 -), fondateur et actuel PDG du groupe Olano.

Toponyme 

 Olano, village espagnol de la municipalité de Zigoitia.

Transport 
 Groupe Olano, entreprise française spécialisée dans le transport frigorifique.

Notes et références 

Patronyme basque
Toponymie basque